Васи́лий Никола́евич Попо́в:
 Попов, Василий Николаевич (1862—1895) — русский физиолог.
 Попов, Василий Николаевич (род. 1974) — доктор наук, профессор.
 Попов, Василий Николаевич (род. 1983) — русский поэт, переводчик, художник.